Johann Kluge ist der Name folgender Personen:
*